Leacock ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Leacock (* 1984), englischer Fußballspieler
 Eleanor Leacock (1922–1987), US-amerikanische Anthropologin
 Elias Leacock, kanadischer Kinderdarsteller
 Matt Leacock (* 1971), amerikanische Spieleautor
 Philip Leacock (1917–1990), britischer Filmregisseur
 Richard Leacock (1921–2011), britischer Dokumentarfilmer
 Richard Leacock (Schauspieler) (* 1968), kanadischer Schauspieler
 Robert Leacock (* 1949), US-amerikanischer Kameramann
 Stephen Leacock (1869–1944), kanadischer Ökonom, Humorist und Schriftsteller
 Vienna Leacock, kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Viv Leacock (* 1974), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher.